Карл Густав аф Леопольд, также Карл Густаф Леопольд (; крещен 3 апреля 1756 — 9 ноября 1829) — шведский поэт, глава так называемой классической школы. Кроме многочисленных од и песен, он написал трагедии «Oden eller Asarnes utvandring» (1790) и «Virginia» (1799).

Источник

Примечания

Ссылки 

Поэты Швеции
Члены Шведской королевской академии наук